El término agul puede referirse a:

Agul, grupo étnico del Cáucaso Norte.
Río Agul, río afluente del río Kan, en Rusia.
Agul (Ilanski, Krasnoyarsk), localidad del raión de Ilanski del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.
Agul (Izbeiskoye, Krasnoyarsk), localidad del raión de Izbeiskoye del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.